Ири́на Васи́льева:
 Васильева, Ирина Александровна (род. 1979) — российская легкоатлетка.
 Васильева, Ирина Антоновна (род. 1952) — советский и российский биолог.
 Васильева, Ирина Борисовна (род. 1932) — советский и российский художник.
 Васильева, Ирина Игоревна (род. 1970) — российская оперная певица.
 Васильева, Ирина Михайловна (1924—2005) — советская театральная актриса.